Torikka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1930), athlète finlandaise en lancer du javelot
 (né en 1958), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois